El término Ciudad de los Niños puede referirse a:

 La República de los Niños, un parque temático en Gonnet, Argentina.

 La Ciudad de los Niños, un parque urbano en Almería, España.

 La Ciudad de los Niños, un parque temático infantil en Jerez de la Frontera, España.

 La Ciudad de los Niños del padre Cuellar, en Zapopan, México.

 La Ciudad de los Niños en Agua Caliente de Cartago, Costa Rica.

Referencias